The Deputy's Love (o The Deputy's Duty) – cortometraggio western del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
The Deputy's Duty – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Comet Film Company
The Deputy's Duty – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company